Résultats détaillés de l’édition 2001 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 27 août au .

Faits marquants 
Un an après avoir été battu devant son public par Marat Safin, l'Américain Pete Sampras subit un nouvel affront en perdant la finale de l'US Open. Il lui est cette fois infligé par le jeune espoir du tennis australien Lleyton Hewitt. Le tournoi se termine deux jours avant les attentats du 11 septembre 2001, qui ont eu lieu à quinze kilomètres au sud-ouest du site de Flushing Meadows.

La finale féminine est tout à fait singulière puisqu'elle oppose les deux dernières gagnantes du tournoi qui par ailleurs, se trouvent être sœurs. Les Williams s'affrontent pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem. L'ainée Venus conserve le titre aux dépens de sa cadette Serena. Pour la deuxième année consécutive, elle réalise le doublé Wimbledon/US Open.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2001
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001
Tennis en septembre 2001